Libanotis pubescens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Anders Jahan Retzius, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Calasenz Schlosser von Klekovski och Ljudevit Farkaš Vukotinović. Libanotis pubescens ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pubescens